Sternfelde ist ein deutscher Ortsname:
 Sternfelde (Angermünde), Ortsteil der Stadt Angermünde, Landkreis Uckermark, Brandenburg, Deutschland
 Sternfelde, Stadt/Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Gwiazdowo (Mrągowo), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Sternfeld (Begriffsklärung)